Bitka za Šibenik 1378.
Bitka za Šibenik 1647.
Bitka za Šibenik 1991., bitka u sklopu Domovinskog rata